est une expression anglaise signifiant « tout ce dont j'ai besoin ».


 peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Foxes sorti le  ;
 , album de Jack Wagner sorti en  ;

 , EP de Margaret sorti le  ;
 , EP de  sorti le  ;

Chanson 

 , chanson d'Air présente sur l'album Moon Safari sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Jack Wagner présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Matchbox 20 présente sur l'album  sorti le  ;
 All I Need, chanson de Radiohead présente sur l'album In Rainbows sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des Temptations présente sur l'album With a Lot o' Soul sorti le  ;
 , chanson de Within Temptation présente sur l'album The Heart of Everything sorti le .